ХИК (, в дословном переводе — «Хельсинкский футбольный клуб»), или «Хельси́нгин Ялкапаллоклу́би» — финский футбольный клуб из столицы страны Хельсинки. Основан в 1907 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Болт Арена» общей вместимостью 10 770 зрителей. Клуб известен под своим сокращённым названием — HJK; в изданиях на русском языке это сокращение обычно передают как ХИК, встречаются также варианты ХЙК и ХЯК.

Самый титулованный футбольный клуб чемпионата Финляндии.

В период с 2009 по 2014 годы «ХИК» становился чемпионом Финляндии шесть сезонов подряд.

История

Достижения 

Вейккауслига 
  Чемпион (31, рекорд): 1911, 1912, 1917, 1918, 1919, 1923, 1925, 1936, 1938, 1964, 1973, 1978, 1981, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021
  Серебряный призёр (14): 1921, 1933, 1937, 1939, 1956, 1965, 1966, 1982, 1983, 1999, 2001, 2005, 2006, 2016
  Бронзовый призёр (12): 1954, 1968, 1969, 1974, 1976, 1979, 1980, 1986, 1993, 1994, 1995, 2015

Кубок Финляндии 
  Обладатель (14, рекорд): 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020
  Финалист (8): 1975, 1985, 1990, 1994, 2010, 2016, 2018, 2021

Кубок финской Лиги
  Обладатель (5, рекорд): 1994, 1996, 1997, 1998, 2015
  Финалист (3): 1995, 2009, 2012

ХИК в Лиге чемпионов УЕФА 
 Сезон 1998/1999
ХИК — единственный финский клуб, который сыграл в групповой стадии Лиги чемпионов. Это произошло в сезоне 1998/1999 после победы над «Мецем» во втором квалификационном раунде с общим счётом 2:1.

В групповой стадии ХИК играл с ПСВ, «Бенфикой» и «Кайзерслаутерном». Положительных результатов команда добилась в матчах с «Кайзерслаутерном» (0:0) и «Бенфикой» (2:0 и 2:2). В итоге команда заняла 4-е место в группе, набрав 5 очков.

 Сезон 2011/2012
Во втором квалификационном раунде ХИК в гостях обыграл клуб «Бангор Сити» из Уэльса со счётом 3:0, а 19 июля 2011 года клуб установил рекорд результативности в Лиге чемпионов УЕФА, победив на своём поле «Бангор Сити» со счётом 10:0.

 Сезон 2015/2016
Во втором квалификационном раунде ХИК обыграл латвийский «Вентспилс» (3:1, 1:0). В третьем раунде отбора финский клуб в драматичной борьбе уступил «Астане»: первый матч завершился нулевой ничьей, по ходу второго матча, в Казахстане, ХИК повёл в счёте 2:0, пропустил три мяча, затем сравнял счёт (удержав ничью, финны прошли бы дальше — по «гостевым голам»), однако уже в компенсированное время астанчане установили итоговый счёт 4:3 и прошли дальше.

Текущий состав 
По состоянию на 15 августа 2021 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Статистика выступлений с 1994 года

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «ХИК», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

  Николай Алхо
  Энтони Аннан
  Ээту Вертайнен
  Мика Вяюрюнен
  Алексей Алексеевич Ерёменко
  Алексей Борисович Ерёменко
  Эрфан Зенели
  Маркку Канерва
  Петер Коптефф
  Мика Коттила
  Шефки Кучи
  Вели Лампи
  Мика Лехкосуо
  Яри Литманен
  Робин Лод
  Обед Малоло
  Альфредо Морелос
  Юхо Мякеля
  Антти Ниеми
  Юхани Ояла
  Йоэль Перовуо
  Юха Пиринен
  Йоэль Похьянпало
  Теэму Пукки
  Юкка Райтала
  Яри Рантанен
  Рафинья
  Аки Риихилахти
  Рику Риски
  Максим Рудаков
  Аулис Рюткёнен
  Янне Сааринен
  Берат Садик
  Микко Сумусало
  Тайе Тайво
  Тему Тайнио
  Ханну Тихинен
  Микаэль Форсселль
  Маркус Хальсти
  Маркус Хейккинен
  Антти Хейнола
  Перпарим Хетемай
  Расмус Шуллер
  Моштаг Ягуби
  Усман Яллоу

Примечания

Ссылки 

 Сайт фанатов команды

Футбольные клубы Финляндии
Спорт в Хельсинки